Volgend is een lijst van landen gerangschikt naar de waarde van hun internationale reserves (munt- en goudreserves) in
Amerikaanse dollar. De muntreserve van een land is een bedrag dat een land bezit in één of meerdere buitenlandse valuta. Ook houden vele landen nog steeds een goudreserve aan om hun munt te verdedigen en als indekking tegen de Amerikaanse dollar, die het grootste
deel van de muntreserves vormt.

2017 
Onderstaande top 10 lijst is gebaseerd op gegevens uit het CIA World Factbook en hebben betrekking op de situatie per 31 december 2017.

2006 
Onderstaande lijst is gebaseerd op gegevens uit het CIA World Factbook en hebben betrekking op het jaar 2006.

> $10 miljard

$1-$10 miljard

$100 miljoen-$1 miljard

< $100 miljoen

Zie ook 
 valuta
 gouden standaard
 lijst van landen naar BNP

Externe links 
  www.welt-in-zahlen.de
  photius.com

Internationale reserves
Valuta